Krynyzja (ukrainisch Криниця;) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Krynyzja (Lochwyzja), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja
 Krynyzja (Monastyryska), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Monastyryska
 Krynyzja (Stryj), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj
 Krynyzja (Nossiwka), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nossiwka
 Krynyzja (Starokostjantyniw), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Starokostjantyniw

Siehe auch
 Bila Krynyzja